Angyal Zsolt (Salgótarján, 1994. március 24. –) magyar labdarúgó, hátvéd.

Források 

1994-ben született személyek
Élő személyek
Salgótarjániak
Magyar labdarúgók
A Haladás labdarúgói
A ZTE labdarúgói
A Soproni VSE labdarúgói
Labdarúgóhátvédek